Maria Louise Immaculata van Bourbon-Sicilië (Napels, 21 januari 1855 - Pau, 23 februari 1874) was een prinses van Beide Siciliën.

Zij was de jongste dochter van koning Ferdinand II der Beide Siciliën en diens vrouw Theresia. 

Op 25 november 1873 trouwde ze met Hendrik van Bourbon-Parma, de jongste zoon van hertog Karel III van Parma.

Het huwelijk eindigde kort daarna in 1874, door haar plotse overlijden. 

Huis Bourbon-Sicilië
Bourbon, M